Dieffenbacher bezeichnet:

 Dieffenbacher (Unternehmensgruppe)

Dieffenbacher ist der Familienname folgender Personen: 
 Jakob Dieffenbacher (1847–1929), Gründer der Maschinenfabrik Dieffenbacher in Eppingen
 Johann Friedrich Dieffenbacher (1801–1882), Musikdirektor am Ulmer Münster
 Reinhold Dieffenbacher (1882–1966), deutscher Maler

Siehe auch:
 Diefenbacher
 Dieffenbach